Basten ist der Familienname folgender Personen:

 August Basten (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Franz Peter Basten (* 1944), deutscher Politiker
 Klaus Basten (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Marco van Basten (* 1964), niederländischer Fußballspieler
 Rolf Basten (* 1951), deutscher Cembalist

Siehe auch:
 Hof Basten